Oliver steht für:

 Oliver, Vor- und Familienname
 Oliver (Film), Musicalfilm von Carol Reed (1968)
 Oliver (Sänger) (1945–2000), US-amerikanischer Popsänger
 Oliver (Schimpanse), Menschenaffe
 Oliver! (Musical), Musical von Lionel Bart (1960)
 (2177) Oliver, Asteroid
 Oliver Typewriter Company, US-amerikanischer Schreibmaschinenhersteller
 Oliver Corporation, US-amerikanischer Traktorenhersteller
 s.Oliver, Modeunternehmen

Orte in Kanada:
 Oliver (British Columbia)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Oliver (Alabama)
 Oliver (Arkansas)
 Oliver (Georgia)
 Oliver (Illinois)
 Oliver (Indiana)
 Oliver (Louisiana)
 Oliver (Nebraska)
 Oliver (North Carolina)
 Oliver (Pennsylvania)
 Oliver (Virginia)
 Oliver (Wisconsin), im Douglas County
 Oliver Beach, Maryland
 Oliver Crossroads, South Carolina
 Oliver Manor, Pennsylvania
 Oliver Mills, Pennsylvania
 Oliver Station, Kentucky

geographische Objekte in Antarktika:
 Oliver-Gletscher, Gletscher in der Ross Dependency
 Oliver-Nunatak, Nunatak im Queen Elizabeth Land
 Oliver Peak, Berg im Viktorialand

Siehe auch:
 Oliver Island
 Mount Oliver
 Olliver Peak, Berg in der Ross Dependency, Antarktika
 Olivero
 Olivar